Felix Lihtgoltz (n. 27 martie 1939, Dubăsari) este un medic-chirurg, absolvent al școlii medii din Orhei, al Institutului de medicină din Chișinău. Felix Lihtgoltz a activat în raionul Telenești(1954- 1956) și a fondat spitale la Budăi și Leușeni, unde a activat ca medic-șef și chirurg. Din 1957 a fost medic-chirurg la spitalul central Orhei, șef al secției chirurgie, 1965-1992. La Orhei era considerat unul dintre cei mai buni chirurgi. Din anul 1992 Felix Lihtgoltz locuiește Stuttgart, în Germania, unde a înființat organizația internațională Ajutorul copiilor invalizi și a persoanelor grav bolnave din Moldova. Întreprinde vizite în Moldova, aducând medicamente pentru cei suferinzi.

Distincții 
Eminent al Ocrotirii sănătății din Moldova
Medalii jubiliare. 
Cetățean de Onoare al orașului Orhei

Oameni din Dubăsari
Nașteri în 1939
Medici moldoveni
Absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Evrei din Transnistria